You может значить:

 You — японский журнал манги для женщин.
 You — песня Джорджа Харрисона из альбома Extra Texture (Read All About It) (1975).
 You — песня Джанет Джексон из альбома The Velvet Rope (1997).
 You — сингл Аюми Хамасаки (1998).
 You — песня S Club 7.
 You — сингл Ten Sharp (1991).
 You — сингл the Aquatones (1958).
 You — песня Avail из альбома Front Porch Stories (2002).
 You — песня Bad Religion из альбома No Control (1989).
 You — песня Candlebox из альбома Candlebox (1993).
 You — песня Framing Hanley из A Promise to Burn (2010).
 You — название композиции и мини-альбома проекта Gold Panda (2010).
 You — песня Kutless из альбомаTo Know That You're Alive (2008).
 You — песня Mustard Plug из Evildoers Beware! (1997).
 You — песня Queensryche.
 You — песня Radiohead из их дебютного альбома Pablo Honey (1993).
 You — песня R.E.M. из Monster (1994).
 You — песня Дайаны Росс из альбома Last Time I Saw Him (1973).
 You — песня Switchfoot из The Legend of Chin (1997).
 You — песня TV on the Radio из альбома Nine Types of Light (2011).
 You — песня The Who из Face Dances (1981).
 You — студийный альбом группы психоделического рока Gong, записанный и изданный в 1974 году.
 You — песня в исполнении шведского певца Робина Шернберга.
 You — песня Breaking Benjamin из альбома Phobia (2006).

См. также 
 
 Вы